Engine House No. 9 steht für folgende im NRHP gelisteten Feuerwehrhäuser:

 Engine House No. 9 (Washington) in Tacoma, Washington, NRHP-ID 75001866 
 Fire Engine House No. 9 in Houston, Texas, NRHP-ID 85003238